Вторая Бундеслига 2016/2017 — 43-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 5 августа 2016 года, последние матчи состоятся 21 мая 2017 года. В турнире предусмотрен перерыв с 20 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. В турнире принимают участие 18 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Штутгарт» и «Ганновер 96». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Фрайбург» и занявший второе место «РБ Лейпциг».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Франкфурт» и занявший последнее место «Падерборн 07».
Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Динамо» из Дрездена и занявший второе место Эрцгебирге Ауэ.

«Дуйсбург», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, сыграл в стыковых матчах с Вюрцбургер Киккерс и, проиграв по итогам двух встреч, выбыл в Третью лигу, уступив место вюрцбургскому клубу.

Клубы-участники

Представительство земель Германии во второй Бундеслиге

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Статистика турнира

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 27/02/2017 «Санкт-Паули» 5:0 «Карлсруэ»
 15/10/2016 «Динамо» 5:0 «Штутгарт»
 28/08/2016 «Айнтрахт» 6:1 «Нюрнберг»

 Самая крупная победа гостей (+4):
 04/12/2016 «Эрцгебирге» 0:4 «Штутгарт»
 05/08/2016 «Кайзерслаутерн» 0:4 «Ганновер 96»

 Самое большое количество забитых мячей (9):
 16/09/2016 «Бохум» 5:4 «Нюрнберг»

 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 28/10/2016 «Мюнхен 1860» 6:2 «Эрцгебирге»
 28/08/2016 «Айнтрахт» 6:1 «Нюрнберг»

 Победная серия (5):
 «Айнтрахт» с 1-го по 5-й тур
 «Штутгарт» с 18-го по 22-й тур
 «Унион» с 20-го по 24-й тур
 Беспроигрышная серия (8):
 «Ганновер 96» с 11-го по 18-й тур
 «Унион» с 17-го по 24-й тур
 Серия ничьих (4):
 «Кайзерслаутерн» с 13-го по 16-й тур
 «Вюрцбургер Киккерс» с 13-го по 16-й тур
 Безвыигрышная серия (11): «Санкт-Паули» с 5-го по 15-й тур
 Серия поражений (4):
 «Нюрнберг» c 3-го по 6-й тур
 «Мюнхен 1860» с 7-го по 10-й тур
 «Санкт-Паули» с 7-го по 10-й тур
 «Гройтер» с 8-го по 11-й тур
 «Эрцгебирге» c 10-го по 13-й тур
 Серия матчей без пропущенных голов (4): «Зандхаузен» с 16-го по 19-й тур
 Серия матчей без забитых голов (5): «Фортуна» с 15-го по 19-й тур

Примечания

Ссылки 

Вторая Бундеслига
Спорт в Германии в 2016 году
Спорт в Германии в 2017 году